Pargny je název nebo součást názvu více míst:

 Pargny – francouzská obec v departementu Somme
 Pargny-Filain – francouzská obec v departementu Aisne
 Pargny-la-Dhuys – francouzská obec v departementu Aisne
 Pargny-les-Bois – francouzská obec v departementu Aisne
 Pargny-lès-Reims – francouzská obec v departementu Marne
 Pargny-Resson – francouzská obec v departementu Ardensko
 Pargny-sous-Mureau – francouzská obec v departementu Vosges
 Pargny-sur-Saulx – francouzská obec v departementu Marne
 Bois-lès-Pargny – francouzská obec v departementu Aisne